Third Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Third Island (Louisiana)
 Third Island (Massachusetts)
 Third Island (Michigan)
 Third Island (Minnesota)
 Third Island (Pennsylvania)